Złota Rączka (ang. Handy Manny, 2006-2013) – serial animowany produkcji amerykańskiej, z 2006 roku, który emitowany jest w bloku Playhouse Disney na kanale Disney Channel, na TVP1 (od 12 września 2009), na Playhouse Disney.

Kreskówka jest emitowana w Polsce od 16 sierpnia 2008 roku.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach młodego majstra, Mańka Garcia. Odnosi się z szacunkiem do innych i zawsze używa słów „proszę” i „dziękuję”. Maniek potrafi zrobić wszystko: jest wiecznym optymistą w świecie, który bardzo potrzebuje naprawy. Jego narzędzia są zawsze gotowe do pomocy, ale stanowią hałaśliwą, kłótliwą i zrzędliwą gromadkę. Wraz ze swoim zestawem mówiących narzędzi ma opinię największego eksperta w dziedzinie napraw w całym mieście.

Bohaterowie

Główne 
 Maniek "Złota Rączka" – główny bohater, zawsze chętny do pomocy. Bardzo lubi swoich sąsiadów oraz swoje narzędzia. Wszyscy w mieście znają Mańka.
 Klara – prowadzi sklep, w którym ma dosłownie wszystko. Lubi Mańka, który jest jej stałym klientem.
 Pan Pożyczka – gdy Maniek chce mu pomóc, on zawsze odmawia i mówi, że umie sam (tak naprawdę nie umie). Ma kotkę Pusię.

Narzędzia Mańka 
 Plusik - śrubokręt krzyżykowy. Jest nowy i ambitny. 
 Wkrętak - śrubokręt prosty. Jest stary i bardzo zrzędliwy (wciąż ma rację).
 Wiórka  - piła ręczna. Zwykle radosna i życzliwa.
 Miarka - metr. Jest bardzo bystra.
 Kombinerka - kombinerki. Dziecko, które chce wszystkiego spróbować. 
 Francuz  - klucz nastawny. Boi się wszystkiego. 
 Klepak - młotek. Gdy się przechyli może uderzyć. Jest śmieszny i niezdarny.
 Świetlik - latarka. Nie mówi po polsku, ale po hiszpańsku.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Disney Character Voices International – SDI Media Polska
Reżyseria: Artur Kaczmarski
Dialogi: Barbara Robaczewska
Udział wzięli:
 Krzysztof Szczerbiński – Maniek
 Joanna Węgrzynowska – Klara
 Joanna Pach – Kombinerka
 Mirosława Krajewska – Pani Tortija
 Łukasz Lewandowski – Plusik
 Krzysztof Banaszyk – Wkrętak
 Robert Tondera – Trener Skoczek
 Dominika Kluźniak – Miarka
 Wojciech Paszkowski – Klepak
 Izabella Bukowska – Wiórka
 Anna Apostolakis – Pani Burmistrz
 Krzysztof Zakrzewski – Pan Pożyczka
 Wit Apostolakis-Gluziński –
 Młody Maniek (odc. 24a),
 Karolek
 Anna Gajewska – Tania
 Cezary Kwieciński
 Cezary Nowak – Pan Chou (odc. 6b)
 Mateusz Narloch – Alex (odc. 6b)
 Justyna Bojczuk – Zuzanna (odc. 7b, 36a)
 Anna Sztejner – Pani Albarez (odc. 7b)
 Grzegorz Drojewski – Edek
 Jarosław Domin – Ojciec Zuzanny (odc. 36a)
 Jarosław Boberek –
 Francuz
 Jacek (odc. 17b)
 Beata Wyrąbkiewicz - Świetlik
 Izabela Dąbrowska
i inni

Teksty piosenek: Marek Robaczewski
Kierownictwo muzyczne: Juliusz Kamil Kuźnik
Piosenkę czołówkową śpiewali: Monika Rowińska, Agnieszka Mrozińska, Rafał Drozd, Paweł Kowalczyk, Juliusz Kamil Kuźnik
Piosenki "Hop do skrzynki" i "Zreperujmy to..." śpiewali: Wojciech Paszkowski, Krzysztof Szczerbiński, Dominika Kluźniak, Łukasz Lewandowski, Izabella Bukowska, Joanna Pach, Krzysztof Banaszyk i Jarosław Boberek
Lektor: Artur Kaczmarski

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Disney Channel (blok Playhouse Disney) –
 I seria (odcinki 1-25) – 16 sierpnia 2008 roku,
 II seria (odcinki 26-66) – 20 kwietnia 2009 roku,
 III seria (odcinki 67-?) − 16 lutego 2010 roku; 
 TVP1 (blok Walt Disney w Jedynce) –
 I seria (odcinki 1-26) – 12 września 2009 roku,
 II seria (odcinki 27-66) i III seria – nieemitowane;
 Playhouse Disney
 I seria (odcinki 1-26) – 1 września 2010 roku.

Spis odcinków

Szkółka naprawiania 

25 stycznia 2010 w USA miała premiera krótkometrażowej serii Złota Rączka: Szkółka naprawiania, gdzie pojawiło się 11 nowych narzędzi. Jej premiera w Polsce nastąpiła 1 czerwca 2010 na kanale Disney Channel, w bloku Playhouse Disney.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Plakat
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney Channel
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2013